Metal precioso - um tipo de metal;
Precioso - o cão protagonista do desenho animado Xodó da Vovó;
Precioso - é um dos 20 anéis descritos nas obras de J. R. R. Tolkien, tal como era tratado pelo personagem Gollum.

Ou ainda:
Mesech - uawayam personagem bíblico chamado Mesech, que em hebraico (משך) significa "precioso".

Desambiguação